Pauluskyrkan kan avse:

 Paulus kyrka (finska: Paavalinkirkko) i Helsingfors, Finland
Pauluskyrkan (estniska: Tartu Pauluse kirik) i Tartu, Estland